est le titre de plusieurs œuvres :
 Un jour à la plage (), film britannique réalisé par Simon Hesera avec un scénario écrit par Roman Polanski, sorti en 1970 ;
 , roman de l'écrivain néerlandais Simon Heere Heeresma, publié en 1962 ;
 , bande dessinée du dessinateur humoristique américain Jim Toomey, publié en 2005 ;
 , album du groupe de Chicago Sonia Dada, produit par Capricorn Records, sorti en 1995 ;